Bright Christopher Addae (Wa, 19 de dezembro de 1992) é um futebolista ganês que disputou o Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 2009 por seu país sendo um dos jogadores mais novos do torneio com apenas 17 anos e 281 dias de idade. Atualmente joga pela equipe Sub-18 do Parma F.C.

Títulos 
Gana
 Mundial Sub-20: 2009

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Gana
Ganenses expatriados na Itália
Ganenses expatriados na Espanha
Ganenses expatriados na Eslovénia
Ganenses expatriados na Roménia